Пуерто де Талајотес има више значења:

 Пуерто де Талајотес (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пуерто де Талајотес, Ел Хаидал (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику